Een verkeersweg:
 N711 (Frankrijk)
 N711 (Nederland), zie Provinciale weg 711

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing